Hovtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hovtjärnen (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Stora Hovtjärnen, sjö i Falu kommun, 
Hovtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Hovtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn